Ябога́н — село в Усть-Канском муниципальном районе Республики Алтай России. Административный центр Ябоганского сельского поселения. Основан в 1800 году.

Название 
Название села в переводе означает слияние крови, .

География 
Село расположено на высоте 1105 м. над уровнем моря.

Население

Известные уроженцы 
Сороноков, Валерий Владимирович (1985) — самбист, чемпион и призёр чемпионатов России, призёр чемпионатов мира, обладатель Кубка мира, Мастер спорта России международного класса.

Примечания 

Населённые пункты Усть-Канского района